Woodford é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Woodford (Illinois)
 Condado de Woodford (Kentucky)

Desambiguações de topônimos